Блиновка — топоним в России.

 Блиновка — село Каменского района Пензенской области. Входит в состав Каменского сельсовета.
 Блиновка — упразднённый посёлок на территории современного Саткинского района Челябинской области. Вошёл в черту рабочего посёлка Межевой.
 Блиновка — урочище в левобережье р. Мочегай, Оренбургская область, координаты 53°44’N 52°41’E
 Блиновка — река, левая составляющая р. Бадчерка, Пермский край, координаты 59°48’N 55°50’E